Жиенбет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жиенбет — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Жиенбет — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.